Marcelinense – abitanti di Marcelino Ramos
Marcelinense – abitanti di Marcelino Vieira